Время жить — французский фильм 1969 года.
 Время жить — американский фильм 1985 года.